Hrvatska:
 Blagaj (Slunj), gradsko naselje Slunja
 Blagaj na Korani (Blagajski Turanj), srednjovjekovni utvrđeni grad knezova Babonića

BiH:
 Blagaj (Donji Vakuf, BiH), naselje u općini Donji Vakuf
 Blagaj (Kupres, BiH), naselje u općini Kupres
 Blagaj (Mostar, BiH), naselje u općini Mostar 
 Blagaj na Sani, srednjovjekovni utvrđeni grad knezova Babonića
 Stjepangrad (Blagajski grad, Blagaj na Buni), srednjovjekovni utvrđeni grad

Vidi i:
 Blagaj Japra, naselje u općini Bosanski Novi, BiH
 Blagaj Rijeka, naselje u općini Bosanski Novi, BiH